Децентрализованный турнир 2007 () — 91-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Клаусура

Сводная таблица

Третий этап 
В третий этап выходили победители Апертуры и Клаусуры, если они в другой половине сезона занимали места не ниже седьмого. Так как «Коронель Болоньеси» занял в Апертуре лишь 12-е место, чемпионом Перу автоматически стал победитель Апертуры «Универсидад Сан-Мартин».

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2007 на rsssf.com

2007
Перу
2007 год в Перу